Buurman ist der Familienname folgender Personen:

 Gert-Ulrich Buurman (1936–2013), deutscher Pädagoge und Internatsleiter
 Heinrich „Heinz“ Buurman (* 1941), deutscher Heimatkundler und Apotheker
 Otto Buurman (1890–1967), deutscher Arzt und Gesundheitspolitiker 
 Yelmer Buurman (* 1987), niederländischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Buurmann
 Bührmann
 Bürmann